Voici la liste des planètes mineures numérotées de 152001 à 153000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 152001 à 153000

152001-152100

152101-152200

152201-152300

152301-152400

152401-152500

152501-152600

152601-152700

152701-152800

152801-152900

152901-153000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000